Fasching steht für:
 Karneval, Fastnacht und Fasching, Bräuche der fünften Jahreszeit
 Fasching (Gerhart Hauptmann), Erzählung Gerhart Hauptmanns

Orte:
 Fasching (Gemeinde Unterach), Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Fasching (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Fasching ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Fasching (* 1982), österreichische Naturbahnrodlerin
 Bernd Fasching (* 1955), österreichischer Maler und Bildhauer
 Edwin Fasching (1909–1957), österreichischer Theologe
 Fritz Fasching (Friedrich; * 1921), österreichischer Gerechter unter den Völkern, siehe Familie Fasching
 Gerhard Fasching (1933–2017), österreichischer Ingenieurwissenschaftler und Sachbuchautor
 Hans W. Fasching (1923–2009), österreichischer Jurist, Richter und Hochschullehrer
 Heinrich Fasching (1929–2014), österreichischer Weihbischof
 Hudson Fasching (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ingrid Pabinger-Fasching (* 1956), österreichische Ärztin
 Johann Fasching (1847–1888), österreichischer Theologe und Schriftsteller (Pseudonym: Johann B. Fastenau)

 Mitzi Fasching (Maria; * 1922), österreichische Gerechte unter den Völkern, siehe Familie Fasching
 Paul Fasching (* 1951), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)

 Wolfgang Fasching (* 1967), österreichischer Extremsportler

Siehe auch:
 Faschinger